Жиронда — департамент.
 Жиронда — судноплавний естуарій, утворений злиттям річок Дордонь і Гаронна.
 Жиронда — струмок у департаменті Приморські Альпи, притока Етерону.

Інше 
 Жиронда (жирондисти) — одна з політичних партій в епоху Великої французької революції.

Див. також 
 «Жиронден де Бордо» — професіональний французький футбольний клуб з міста Бордо.